Дышев — фамилия. Известные носители:

 Дышев, Андрей Михайлович (род. 1960) — русский писатель, романист.
 Дышев, Сергей Михайлович (1956—2022) — русский писатель, журналист и сценарист, полковник полиции.